Tjörn avser vanligen den svenska ön Tjörn. Namnet kan också syfta på:

Tjörn – en ö i Bohuslän, Västra Götalands län
 Tjörns kommun – en kommun i Bohuslän 1971–
Tjörns landskommun – en tidigare kommun i förutvarande Göteborgs och Bohus län 1952–1970
 Tjörnbron – bro
 Tjörns härad – ett tidigare härad
 Tjörns pastorat – ett pastorat
 HMS Tjörn (M42) – en minsvepare